Wildpark (Bad Mergentheim) – rezerwat-zwierzyniec
 Wildpark (Frankfurt nad Odrą) – rezerwat-zwierzyniec
 Wildpark (Gangelt) – rezerwat-zwierzyniec
 Wildpark (Karlsruhe) – rezrwat-zwierzyniec
 Wildpark (Leverkusen) – rezrwat-zwierzyniec
 Wildparkstadion w Karlsruhe

de:Wildpark